Il campionato di Tercera División 1944-1945 fu l8º campionato avente questa dicitura. Il campionato è iniziato il 24 settembre 1944 ed è terminato il 24 giugno con i play-off e i play-out.

Classifiche finali

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Gruppo VI

Gruppo VII

Gruppo VIII

Gruppo IX

Pre-fase Play-off

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Play-off

Play-out

Note 

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
1944-1945